Гранд има више значења:
 Округ Гранд (Јута)
 Округ Гранд (Колорадо)
 Гранд продукција